Бенито Хуарез Сегундо има више значења:

 Бенито Хуарез Сегундо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез Сегундо, Ла Раја (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику